Rezultati Prvenstva Anglije 1962 v tenisu za ženske posamično.

Postavljene igralke 
Seznam postavljenih igralk. Karen Susman je postala prvakinja, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadle.
  Margaret Smith (Drugi krog)
  Darlene Hard (Četrtfinale)
  Maria Bueno (Polfinale)
  Renee Schuurman (Četrtfinale)
  Ann Jones (Polfinale)
  Angela Mortimer (Četrti krog)
  Lesley Turner (Četrtfinale)
  Karen Susman (Prvakinja)

Rezultati 
Legenda

Zaključni boji

Zgornji del

1. del

2. del

3. del

4. del

Spodnji del

5. del

6. del

7. del

8. del

Viri
 

Ženske posamično
1962